Baeriidae är en familj av svampdjur. Baeriidae ingår i ordningen Baerida, klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Baeriidae 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Baeriidae